Тарлаг () — топоним в Республике Тыва.

 Тарлаг — село в Пий-Хемском кожууне
 сумон Тарлаг, он же  Тарлагский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пий-Хемском кожууне
 Тарлаг — река, левый приток р. Уюк